Valmet 62 ist die Bezeichnung für folgende Infanteriewaffen aus Finnland:

 Valmet RK 62: ein Sturmgewehr auf der Basis der AK-47
 Valmet KK 62: ein leichtes Maschinengewehr